A Hungária (vagy Hungaria) szó az alábbiakat jelentheti:

Földrajz
 Magyarország idegen nyelvű elnevezése
 Hungária körgyűrű, fontos budapesti körút

Ipar 
 Hungária-malom

Kereskedelem
 Hungária Biztosító

Közlekedés
Hungária EuroCity, a MÁV által közlekedtetett nemzetközi gyorsvonat Budapest és Hamburg Altona között.

Sport
Hungária az MTK profi labdarúgó csapatának a neve 1926 és 1940 között

Űrkutatás
 434 Hungaria kisbolygó
Hungaria dinamikai család, kisbolygók egyfajta összessége

Zene
 Hungária (együttes), magyar együttes
 Hungária (költemény), Liszt Ferenc által írt dal